Адриен-Франсуа Серве (; ) — бельгийский ,  и ; получил прозвище «Паганини виолончели». Его композиции до сих пор изучают, исполняют и записывают по всему миру.

Биография 
Франсуа Серве родился 6 июня 1807 года в бельгийской деревне Халле в провинции Фламандский Брабант (округ Халле-Вилворде), Фландрия в семье музыканта.

Первоначально обучался игре на скрипке, прежде чем переключиться на виолончель; первые уроки музыки брал у своего отца, затем поступил в Брюссельскую консерваторию, где учителем его по игре на виолончели был  (1777—1835).

Избрав местом своего концертного дебюта, по совету Фетиса, Париж и достигнув блестящего успеха, Серве предпринял в течение ряда лет (1834—1848) обширные концертные турне по Англии, Скандинавии, Германии, Российской империи и другим странам, и получил прозвище «Паганини виолончели».

Адриен-Франсуа Серве открыл новые эффекты в технике своего инструмента и внёс в игру на виолончели скрипичный характер исполнения в смысле свободы передачи.

С 1848 года Серве стал профессором игры на виолончели в альма-матер, где проявил себя превосходным педагогом и имел до конца жизни множество учеников. Он состоял также солистом бельгийского короля Леопольда II.

Серве приезжал в Россию в 1839, 1841, 1843 и середине 60-х годов. Во время российских гастролей исполнял сочинения князя Н. Б. Юсупова в доме его вдовы. В 1857 году Юсуповы подарили виолончель, которой пользовался Страдивари, Серве. До этого виртуоз пользовался инструментом, ссуженным ему графом М. Ю. Виельгорским (возможно, это была виолончель Давыдова). После смерти Серве виолончель приобрёл принц де Караман-Шиме. В настоящее время антикварный инструмент, известный всему миру как «Виолончель Серве», выставлен в Смитсоновском институте, который разрешает его использование выдающимися музыкантами. В 1992 году Аннер Билсма записал на нём баховские «Сюиты для виолончели».

Из композиций Серве изданы: 3 концерта и 16 фантазий для виолончели с оркестром, а также несколько каприсов для виолончели с фортепьяно, дуо на оперные мотивы для виолончели с фортепьяно (вместе с ) и для скрипки с виолончелью (вместе с Анри Вьётаном и Юбером Леонаром).

Адриен-Франсуа Серве умер 26 ноября 1866 года в родном доме.

В 1871 году в Халле музыканту была установлена статуя.

Его младший сын Жозеф пошёл по стопам отца и тоже стал виолончелистом и музыкальным педагогом в Брюссельской консерватории, где учился и сам.

Примечания

Литература 
 
 
 Lev Ginsburg. «History of the Violoncello», Paganiniana Publications, 1983.
 Peter François. «Ah! Le métier de donneur de concerts! Adrien François Servais (1807—1866) als rondreizend cellovirtuoos», Halle, Servais Society, 2007 ().
 Peter François. «Adrien François Servais 1807—2007. Halse cellist met wereldfaam. Catalogus van de tentoonstelling in Halle, 5 mei — 6 juni 2007», Halle, Servais Society, 2007 (illustrated exhibition catalogue) ().

Ссылки 

 The Servais Society website 
 
 Introduction to Servais' works for cello and orchestra.

Выпускники Брюссельской консерватории
Преподаватели Брюссельской консерватории